Syvänsalmensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Syvänsalmensaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Syvänsalmensaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar